Reichen ist der Familienname von:

 Erich Reichen (Ericus Reichen; Ericus Reiche; Ericus Richius; Erici Reichen; 1560–1622), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Hannover, siehe Erich Reiche
 Jürg Reichen (1946–2017), Schweizer Mediziner
 Jürgen Reichen (1939–2009), Schweizer Reformpädagoge

Reichen heißen folgende Orte

in Deutschland:
 Reichen (Rettenberg), Weiler der bayerischen Gemeinde Rettenberg im Landkreis Oberallgäu
 Reichen (Tettnang), Weiler der baden-württembergischen Stadt Tettnang im Bodenseekreis

in Österreich:
 Reichen (Gemeinde Oberalm), Rotte in der Gemeinde Oberalm, Bezirk Hallein, Land Salzburg

in Polen:
 Reichen im schlesischen Landkreis Namslau; heute Rychnów

Siehe auch: